Příjmení Chytra, přechýleně Chytrová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Miroslav Chytra (* 1968) – český fotbalista
Ženský tvar
 Simona Chytrová (* 1962) – česká herečka, výtvarnice kostýmů a politička
Podobná příjmení
 Chytrý

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení